Ein Urnenfriedhof dient der Aufbewahrung der Behälter mit der Asche von Verstorbenen nach einer Feuerbestattung. Gräberfelder mit Urnenbestattungen sind seit der Bronzezeit, namentlich aus der Urnenfelderkultur, bekannt. Vorzeitliche Gräberfelder mit Urnenbestattungen heißen nicht Urnenfriedhof, da der Begriff „Friedhof“ christlichen Bestattungsplätzen vorbehalten ist.

 siehe z. B. Tinsdal#Geschichte

Neuzeitliche Urnenfriedhöfe:
Deutschland
 der Urnenfriedhof Seestraße, Berlin
 der Urnenfriedhof Gerichtstraße, Berlin
Österreich (Krematorium mit Friedhof)
 1922 Feuerhalle Simmering, Wien
 1927 Urnenfriedhof am Tabor, Steyr

Siehe auch 
 Friedhof
 Feuerbestattung
 Bestattungsurne

Weblinks 

 
Friedhofstyp